In den Vereinigten Staaten gibt es zwei Interstate Highways mit der Nummer 87:

 im Bundesstaat New York, siehe Interstate 87 (Nord)
 im Bundesstaat North Carolina und geplant bis nach Virginia, siehe Interstate 87 (Süd)